Rise Records — американський  лейбл, що спеціалізується на релізах панк-рок та пост-хардкор музики. Базується у Бівертоні, Орегон.

Виконавці

Поточні 
Перелік виконавців, які підписані на лейбл на даний момент

 7 Seconds
 The Acacia Strain
 Acceptance
 At The Drive In
 Blindwish
 The Bouncing Souls
 Cane Hill
 Chelsea Grin
 Cold Collective
 Crown the Empire
 Dance Gavin Dance
 Dave Hause
 Dead! (Infectious Music/Rise Records)
 Defeat the Low 
 Downswing
 The Devil Wears Prada
 The Early November
 Eighteen Visions
 Fire From the Gods
 Five Finger Death Punch
 The Flatliners
 For the Fallen Dreams
 Garrett Klahn
 Goldfinger
 Gone Is Gone
 The Gospel Youth
 Hot Water Music
 Issues
 Knuckle Puck
 Kublai Khan
 LGND
 Light Up the Sky
 Like Moths to Flames
 Make Do and Mend
 Make Them Suffer
 Makeout
 Man Overboard
 Matty Mullins
 Memphis May Fire
 The Movielife
 Nightmares
 Of Mice & Men
 Only Crime
 Palisades
 PVRIS
 Rarity
 Racquet Club
 Ray Rocket!
 River Oaks
 Royal Psalms
 Sevendust
 Silverstein
 Syndrome
 T.S.O.L.
 Thousand Below
 Tiger Army

Примітки 

Американські лейбли звукозапису
Підприємства, засновані 1991
Бівертон
Музика Портленда